Фёдор Лабош (; , с. Дюрдьов,  Австро-Венгрия) (ныне Сербия) — , , СФРЮ) — русинский , , , общественный деятель в Югославии.

Биография 
Окончил Загребскую высшую экономико-коммерческую школу. В 1926—1927 годах посещал курс лекций в Практической школе высших исследований в Париже.

В 1928 году стал доктором экономики в Высшей экономико-коммерческой школе. В 1928—1940 годах работал в Объединении мукомольной промышленности в Белграде, в 1940—1945 гг. — в управлении цен и в Центре экономического развития (1945—1968) Загреба. Одновременно занимался историографией и научно-исследовательской работой.

Владел французским, немецким, венгерским, латинским языками, что дало ему возможность рабоатть с архивными и печатными материалами по истории переселения русинов из Закарпатья (бывшие северо-восточные комитаты Габсбургской империи) в Бачку и Срем (ныне Сербия и Хорватия).

Результатом его исследований стала монография «История Русинох Бачкей, Сриму и Славониї 1745—1918» (Вуковар, 1979). Публикувал статьи по истории и воеводинских русинах в ежегоднике «Руски календар» (Руски Керестур, 1929, 1931, 1940), журнале «Нова думка» (Вуковар, 1973, 1975). В межвовенный период переписывался с богословом, философом и писателем Г. Костельником.

Был активным членом Культурно-просветительского общества русинов-украинцев Загреба (с 1973).

Литература 
 Іван Красовський. Діячі наукі і культури Лемківщини — Торонто-Львів, 2000 С. 9. — 124 с. — ISBN 966-95740-0-5.
 Нота В. Умар Др. Костельник, Гавриил Фёдорович (1902—1977) // Нова думка. 1978. № 17;
 Рамач Ј. Федор Лабош и његово дело у историографији о Русинима у Јужној Угарској // Истраживања. Књ. 22. Нови Сад, 2011;
 Лобош-Гайдук Л. Цеплосц дїлох, перли словох — штверо дїяче у култури зоз Шиду з презвиском Лабош. Нови Сад, 2015.

Русинские публицисты
Русинские историки